Andrew P. Kehoe – assassino di massa statunitense
 Bob Kehoe – calciatore, allenatore di calcio e giocatore di baseball statunitense
 Bryn Kehoe – pallavolista e allenatrice di pallavolo statunitense
 Frank Kehoe – pallanuotista e tuffatore statunitense
 Jack Kehoe – attore statunitense